Eine der Heiligen namens Agnes

→ Agnes

St. Agnes ist der Name folgender Orte:

 St Agnes (Cornwall), ein Ort an der Nordküste von Cornwall
 St. Agnes (Gemeinde Völkermarkt), ein Ort in Österreich, nordöstlich von Völkermarkt

St. Agnes ist der Name folgender Inseln:

 St. Agnes (Scilly-Inseln), eine der Scilly-Inseln

St. Agnes ist der Name folgender Kirchen:

 St. Agnes (Angermund), eine Kirche im Düsseldorfer Stadtteil Angermund
 St. Agnes (Berlin), war eine katholische Gemeinde mit Gemeindezentrum in Berlin-Kreuzberg, jetzt Veranstaltungsort der City-Gottesdienste
 St. Agnes (Hamburg), eine Kirche in Hamburg
 St. Agnes (Hamm), eine Kirche in Hamm
 St. Agnes (Köln), eine Kirche in Köln
 St. Agnes (München), eine Kirche in München

Siehe auch:
 Agnetenkloster Würzburg (Frauenkloster St. Agnes)